Jaime Fernández Hernández (Madrid, 11 de julio de 2002) es un jugador profesional de baloncesto español, actualmente juega en el UCB Córdoba en la Liga EBA de España. Con 1,85 metros de altura juega en la posición de base/escolta.

Inicios 
Jaime jugó sus dos primeros años de cadete en el Club de baloncesto Distrito Olímpico , años después pasó por la cantera del Fuenlabrada y su último año de júnior jugó para el NC Real Canoe.

Profesional 
Su primer año  fichó por el club Estudio en Madrid en el que jugó en la Liga EBA española, tras ese año Jaime dejó España y dio un salto al extranjero, Irlanda en el que jugó para los Killarney Cougars en la Division 1 Irlandesa en la que promedió 15,3 puntos por partido, tras varios meses en Irlanda el jugador dejó Irlanda para empezar una nueva
etapa en Italia en la que fichó por Fabriano en la Serie D que promedió 18.8 puntos por partido y consiguió el título de MVP y campeón de Serie D y ascenso a la Serie C Italiana. La temporada 22/23 volvió a fichar por un equipo italiano el Sambenedettese Basket que disputa la Serie C Gold, apenas disputó un partido y volvió a España y fichó por el UCB de Córdoba en la Liga EBA, en el cual juega actualmente.

Trayectoria 

 Cantera del Fuenlabrada (categorías inferiores)
 NC Real Canoe (categorías inferiores)
 Estudio (Liga EBA)
 Killarney Cougars (Irlanda Divison 1)
 Fabriano (Italia Serie D y A2)
 Sambenedettese Basket (Serie C Gold)
 UCB Córdoba (Liga EBA)

Referencias

Enlaces externos 
 https://www.eldiadecordoba.es/deportes/UCB-Camper-Eurogaza-Jaime-Fernandez_0_1733528038.html
 https://www.diariocordoba.com/deportes/2022/10/28/camper-eurogaza-ucb-retoca-linea-77835727.html
 https://cordopolis.eldiario.es/deportes/baloncesto/ucb-suma-talento-mano-jaime-fernandez_1_9664196.html

Nacidos en Madrid
Baloncestistas de España
Deportistas de la Comunidad de Madrid